

Топонім 

 В'єнн — місто у Франції, у департаменті Ізер.
 В'єнн — округ у департаменті Ізер.
 В'єнн-1 — кантон у регіоні Рона-Альпи, департамент Ізер. INSEE код кантону — 3827.
 В'єнн-2 — кантон у регіоні Рона-Альпи, департамент Ізер. INSEE код кантону — 3828.

Прізвище 
 Жан де В'єнн (1341—1396) — французький адмірал.

Див. також 
 В'єннський собор
 В'єнна (значення)
 Жозеф-Марі В'єн (1716—1809) — французький художник.